Cet article présente les résultats détaillés du Simple messieurs de l’édition 1925 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au .

Faits marquants 
Il s'agit de la première édition ouverte aux joueurs étrangers non licenciés en France.

Deux des seize têtes de série se rencontrent dès les 1/16 de finales (au lieu des 1/8), Paul Féret 11 bat Charles Aeschliman 6, tandis que Luis de Olivares non tête a le champ libre pour rejoindre Féret en 1/8. Féret le bat 6-2, 6-0, 6-0.

37 joueurs français sont engagés : Jean Borotra (3), René Lacoste (5), Jacques Brugnon (9), Henri Cochet (10), Paul Féret (11), Antoine Gentien (12), Leonce Aslangul (14), André Gobert (16), Max Decugis, Pierre Canivet, Raymond Rodel, Jean-Pierre Samazeuilh, Jean Couiteas de Faucamberge, René de Buzelet, Pierre Hirsch, Jacques Arago, Jean Augustin, Adrien Aron, Roger Danet, Roger Georges, Pierre Landry, André Piel, René Meunier, Pierre Passemard, Jacques Quiry, Henri Reynaud, Alain Bernard, Edouard Borotra, Robert Champin, Jean de Buzelet, Georges Gouttenoire, Maxime Guillemot, Robert Le Blant, André Chancerel, A. Fournier et A. Persin.

Parcours 
Les 2 premières têtes de séries sont exemptés de premier tour.

|-
|1|| Patrick Spence||align=center|1/8 de finale|| André Gobert (16)
|-
|2|| Jean Washer||align=center|1/2 de finale|| Jean Borotra (3)
|-
|3|| Jean Borotra||align=center|Finale|| René Lacoste (5)
|-
|4|| Fred Restrepo||align=center|1/8 finale|| Eduardo Flaquer (13)
|-
|5||bgcolor=CCCCFF| René Lacoste||align=center|Victoire'''|| Jean Borotra (3)
|-
|6|| Charles Aeschliman||align=center| (1/16)|| Paul Feret (11)
|-
|7|| Nicolae Misu||align=center|1/8 de finale|| Henri Cochet (10)
|-
|8|| Sydney Jacob||align=center|1/2 finale|| René Lacoste (5)
|}

|-
|9|| Jacques Brugnon||align=center|1/8 de finale|| Sydney Jacob (8)
|-
|10|| Henri Cochet||align=center|1/4 de finale|| Jean Washer (2)
|-
|11|| Paul Feret||align=center|1/4 de finale|| Jean Borotra (3)
|-
|12|| Antoine Gentien||align=center| (1/16)|| Athar-Ali Fyzee
|-
|13|| Eduardo Flaquer||align=center|1/4 de finale|| René Lacoste (5)
|-
|14|| Leonce Aslangul||align=center|1/8 finale|| Jean Borotra (3)
|-
|15|| Raimundo Morales||align=center|1/8 de finale|| Jean Washer (2)
|-
|16|| André Gobert||align=center|1/4 finale|| Sydney Jacob (8)
|}

Résultats

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Lien externe 
    Site officiel du tournoi

Navigation 

1925
France Simple messieurs
Sport en France en 1925
Mai 1925
Juin 1925